Crossyne är ett släkte av amaryllisväxter. Crossyne ingår i familjen amaryllisväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Amaryllisväxter
Crossyne